

Cinema
Slash – film del 1984 diretto da John Gale
Slash – film del 2002 diretto da Neal Sundström
Slash – corto del 2011 diretto da Caleb McKenney
Slash – corto del 2011 diretto da Ryan Axe
Slash – film del 2013 diretto da Jack Stanis
Slash – corto del 2013 diretto da Clay Liford
Slash – film del 2016 diretto da Clay Liford
Slash – corto del 2016 diretto da Tyler Yahne
Slash – corto del 2018 diretto da Wesley Mellott

Persone
Slash – chitarrista britannico naturalizzato statunitense

Musica
Slash Records – etichetta discografica
Slash – album dell'omonimo chitarrista

Altro
Slash fiction – genere di fiction
Slash – carattere tipografico (in italiano barra)
Slash – serie animata
Slash – tecnica d'animazione